Duitsland:
Sankt Martin (Rijnland-Palts)

Italië:
Sankt Martin in Passeier
San Martin de Tor (Duits: Sankt Martin in Thurn)

Oostenrijk:
Sankt Martin (Neder-Oostenrijk)
Sankt Martin-Karlsbach
Sankt Martin an der Raab
Sankt Martin am Grimming
Sankt Martin am Tennengebirge
Sankt Martin am Wöllmißberg
Sankt Martin bei Lofer
Sankt Martin im Innkreis
Sankt Martin im Mühlkreis
Sankt Martin im Sulmtal
Markt Sankt Martin

Zwitserland:
Sankt Martin (Graubünden)
Saint-Martin (Fribourg)
Saint-Martin (Wallis)